Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Winter Finals 1972 nastoupilo osm hráčů. Premiérový zimní turnaj vyhrál Američan Arthur Ashe, když ve finále porazil krajana Roberta Lutze po setech 6–2, 3–6, 6–3, 3–6 a 7–6.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference 

WCT Finals
Tenis v roce 1972
Sport v Itálii v roce 1972
Tenisové turnaje v Itálii